Stenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stenborg (1752–1813), schwedischer Opernsänger, Theaterleiter und Komponist
 Petter Stenborg (1719–1781), schwedischer Schauspieler und Theaterleiter